Лоізос Лоізу (,  18 липня 2003, Нікосія, Кіпр) — кіпрський футболіст, вінгер клубу «Омонія» та національної збірної Кіпру.

Клубна кар'єра 
Лоізос Лоізу є вихованцем клубу «Омонія», де він починав грати на молодіжному рівні. 11 травня 2019 року у віці 15 років 9 місяців і 23 дні Лоізос дебютував у першій команді у матчах чемпіонату Кіпру. У складі «Омонії» Лоізу вигравав чемпіонат Кіпру та брав участь  у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів.

Збірна 
У серпні 2020 року Лоізос Лоізу отримав перший виклик до національної збірної Кіпру на матчі Ліги націй проти команд Азербайджану та Чорногорії. Під час поєдинку проти чорногорців Лоізу вийшов на заміну 63-й хвилині гри.

Досягнення 
 Чемпіон Кіпру (1):
 «Омонія»: 2020-21
 Володар Суперкубка Кіпру (1):
 «Омонія»: 2021
 Володар Кубка Кіпру (1):
 «Омонія»: 2021-22

Посилання 
 Лоізос Лоізу на National-Football-Teams.com
 Лоізос Лоізу  на Soccerway
 Лоізос Лоізу  на soccer365.ru
 
 

уродженці Нікосії
кіпрські футболісти
гравці збірної Кіпру з футболу
футболісти «Омонії»